SB M steht für folgende Lokbaureihen:

 SB M (Südbahngesellschaft), österreichische Baureihe
 SB M der dänischen Skagensbanen, siehe DSB MX (II) #SB M (Skagensbanen)